Халмуратов — тюркоязычная фамилия.

Халмуратов 
 Халмуратов, Муроджон Юлдашевич (род. 1982) — узбекистанский профессиональный шоссейный велогонщик, многократный чемпион Узбекистана.
 Халмуратов, Тимур Алиаскарович (род. 1986) — узбекско-казахстанский футболист, полузащитник. 
 Халмуратов, Уразымбет Халмуратович (1900—1981) — борт-врач санитарной авиации, Герой Социалистического Труда.

Халмуратова 
 Халмуратова, Алена Алексеевна (род. 1996) — российская хокеистка на траве.

См. также 
 Халмурадов